Герман Карлович Матисон (; , Рига — , Рига) — латышский, ранее российский, шахматист и ; один из сильнейших в Прибалтике в 1915—1930-х года.

Первого успеха добился в 1915: 1-е место на турнире Рижского шахматного общества. Победитель 1-го Латвийского шахматного конгресса (1924). Участник международных турниров ФИДЕ (так называемых чемпионатов мира среди любителей): Париж (1924) — 1-е; Гаага (1928) — 3-е места. На международном турнире в Бардейове (1926) разделил 1-2-е место с С. Тартаковером. Возглавлял команду Латвии на IV-й Олимпиаде 1931, где  выиграл у А. Алехина (один из двух проигрышей А. Алехина на олимпиадах (1930—1939) и А. Рубинштейна.

Победив чемпиона мира Александра Алехина, с 23 июля 1931 года стал членом символического клуба Михаила Чигорина. 
 
Участник круговых международных турниров в Дебрецене (1925), Будапеште (1926), Карловы Вары (1929). В 1929 был 12-м шахматистом в мире по силе игры.

Один из крупнейших композиторов своего времени, Матисон с 1911 создал свыше 60 композиций, многие из которых удостоены призов на международных конкурсах. этюды Матисона отличаются динамичностью игры, лёгкостью построения и чистотой, филигранностью отделки.

Умер в возрасте 37 лет от туберкулёза. Уже после смерти Матисона в шахматном альманахе, изданном в Риге, было помещено собрание его лучших 50 этюдов.

Этюды 

1.Кf7+ Крg8 2.a7 Лe8 3.Кd6 Лd8 4.Кf5! 
(4.b6? Сd4 5.Кc8 Л:c8 6.b7 Лc1+! 7.Кр:c1 С:a7 с ничьей) 
4. ... Сf8 5.b6 Сc5 6.Кe7+ Крf7 
7.Кc8! Л:c8 8.b7 и белые выигрывают

Литература 
 Bētinš K., Kalkinš A., Petrovs V., Šahs Latvijā līdz 1940 gadam, Riga, 1940;
 Советский шахматный этюд, М., 1955;
 Михайлов М., Выдающийся латышский шахматист. Избранные партии. Избранные этюды, «Шахматный бюллетень», 1962, №4;

Ссылки 
 Биография Германа Матисона на сайте ФШР
 
 Личная карточка Германа Матисона на сайте 365chess.com
 Личная карточка Германа Матисона на сайте OlimpBase.org
 

Шахматисты России
Шахматисты Латвии
Шахматные композиторы по алфавиту
Участники шахматных олимпиад